Il singolare  del Monte Carlo Rolex Masters 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Rafael Nadal era il detentore del titolo e ha battuto in finale Fernando Verdasco 6-0, 6-1 conquistando il 6º titolo consecutivo a Monte Carlo.

Teste di serie
Le prime otto teste di serie passano direttamente al secondo turno. 

  Novak Đoković (semifinale)
  Rafael Nadal (campione)
  Andy Murray (secondo turno)
  Marin Čilić (terzo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (terzo turno)
  Fernando Verdasco (finale)
  Michail Južnyj (secondo turno)
  Ivan Ljubičić (terzo turno)

 Juan Carlos Ferrero (quarti di finale)
 Tomáš Berdych (terzo turno)
 David Ferrer (semifinale)
 Tommy Robredo (terzo turno)
 Stanislas Wawrinka (terzo turno)
 Juan Mónaco (secondo turno)
 Jürgen Melzer (secondo turno)
 Marcos Baghdatis (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta
Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa
Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Monte Carlo Masters 2010
ATP World Tour 2010